A República era uma divisão administrativa utilizada em alguns dos antigos países da Europa de Leste, como a Checoslováquia (com duas repúblicas, correspondentes às actuais República Checa e Eslováquia), União Soviética (com 15 repúblicas) e a Jugoslávia (com 6 repúblicas).

Em teoria, tinham autonomia em relação ao poder central, mas na prática não existia autonomia devido à alta centralização dos países acima referidos.

Divisões administrativas